Улица 13 Января — название улиц в различных городах:

 Улица 13 Января (Рига) — улица в Риге, столице Латвии.
 Улица 13 Января (Никольск) — улица в городе Никольск (Вологодская область).